Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Dacko – polski żeglarz
 David Dacko – środkowoafrykański polityk